Манфред Шуллиан (, родился 9 марта 1962 года в Больцано) — итальянский политик, депутат Палаты депутатов Италии от Южнотирольской народной партии.

Биография 
Тирольский немец по происхождению, детство провёл в Кальдаро-сулла-Страда-дель-Вино. Окончил Инсбрукский университет, где изучал германскую филологию и юриспруденцию. Работал адвокатом в Больцано, а также на винном заводе Erste & Neue, одном из крупнейших в Кальдаро. Шуллиан известен также как писатель: он издал книгу для детей и сборник рассказов.

В начале своей политической карьеры Шуллиан, вступивший в ряды Южнотирольской народной партии, неоднократно избирался в городской совет Кальдаро. В совете он занимался вопросами градостроительства, транспорта и полиции. В 2013 году избран в Палату депутатов Италии.

Примечания

Библиография 
 Balduin der Kofferfisch. Provinz-Verlag, Bressanone 2006, ISBN 978-88-88118-43-7
 Die Essenz der getrockneten Tomate. Edizioni Raetia, Bolzano 2007, ISBN 978-88-7283-289-9

Ссылки 
 Профиль на сайте Палаты депутатов Италии 

Члены Палаты депутатов Италии
Члены Южнотирольской народной партии
Писатели Италии
Выпускники Инсбрукского университета